Belene může být:

Belene – město v Plevenské oblasti v Bulharsku
Obština Belene – bulharská jednotka územní samosprávy v Plevenské oblasti
Belene (ostrov) – největší bulharský ostrov mezi rameny řeky Dunaj
Belene (pracovní tábor) – pracovní tábor na ostrově
Belene (jaderná elektrárna) – plánovaná, ale nikdy nedostavěná jaderná elektrárna